Il singolare maschile dell'Abierto Mexicano Telcel 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Nicolás Almagro era il detentore del titolo, e in finale ha battuto Gaël Monfils, 6–4, 6–4.

Teste di serie

  David Nalbandian (primo turno)
  Gaël Monfils (finale)
  Tommy Robredo (quarti)
  Nicolás Almagro (campione)

 José Acasuso (semifinali)
 Albert Montañés (secondo turno)
 Marcel Granollers (secondo turno)
 Carlos Moyá (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Abierto Mexicano Telcel 2009
ATP World Tour 2009